De Fed Cup werd in 2008 voor de 46e keer gehouden. De Fed Cup is de jaarlijkse internationale tenniscompetitie voor landenteams, voorbehouden aan vrouwen. Dit jaar deden 85 teams met het toernooi mee.

Titelverdediger Rusland won ook nu het toernooi door in de finale in Madrid Spanje met 4-0 te verslaan. De vijfde wedstrijd werd niet meer gespeeld. Het was na 2004, 2005 en 2007 de vierde Russische titel.

Wereldgroep I 
Eerstgenoemd team speelde thuis.

België 
België speelde in de Wereldgroep II.

 

België verloor zijn eerste wedstrijd met 2-3 van Oekraïne nadat het op een 2-1-voorsprong was gekomen. De degradatiewedstrijd werd op 26-27 april gespeeld thuis tegen Colombia. Deze wedstrijd werd met 5-0 gewonnen, waardoor België zich in de Wereldgroep II handhaafde.

Nederland 
Nederland speelde in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone. Nederland won drie wedstrijden op rij, maar tegen het favoriete Servië ging het in de laatste en beslissende wedstrijd mis. Arantxa Rus en Renée Reinhard maakten het de Servische wereldtoppers Ana Ivanović (nr. 2 van de wereld) en Jelena Janković (nr. 4) lastig, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven. Hierdoor speelt Nederland ook in 2009 in de regionale groep I.

Legenda

Externe link 
 
   Officiële website

2008
ITF-toernooi in 2008